Furskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Furskär (Vårdö, Åland),  (23 ha)
 Furskär (Brändö, Åland),  (3 ha)